Финал Золотого кубка КОНКАКАФ 2015 года стал 13-м финалом самого важного футбольного события Северной Америки, завершив розыгрыш Золотого кубка КОНКАКАФ 2015, футбольного турнира, проводимого под эгидой КОНКАКАФ среди национальных сборных стран региона. Матч прошёл 26 июля 2015 года на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. В финале встречались сборная Ямайки (первый раз в финале) и сборная Мексики (двенадцатый раз). Победителем турнира в десятый раз стала сборная Мексики, выигравшая в финале со счётом 3:1.

9 октября 2015 года Мексика сыграла с победителем Золотого кубка КОНКАКАФ 2013 сборной США в матче плей-офф за выход на Кубок конфедераций 2017 и победила со счётом 3:2.

Путь к финалу

Статистика матча 

Помощники судьи: Хуан Сумба
 Си-Джей Моргэнт
Четвёртый судья: Джон Питти
Пятый судья: Леонель Леал

Примечания

Ссылки 
 Золотой кубок КОНКАКАФ, CONCACAF.com

2015
Футбол
Спорт в США в 2015 году
Матчи сборной Ямайки по футболу
Матчи сборной Мексики по футболу
Июль 2015 года
События 26 июля
Международные спортивные соревнования в Филадельфии
2010-е годы на Ямайке
Спорт в Мексике в 2015 году
Международные соревнования по футболу в США